

Лукова — гміна в Білґорайському повіті Люблінського воєводства
 Лукова — село в гміні Лукова Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Лукова — село в гміні Ліся Ґура Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Лукова — село в гміні Нова Сажина Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Лукова — село в гміні Хенцини Келецького повіту Свентокшиського воєводства

Див. також 
 Лукове (значення)